Кодза (Ісікава)
Кодза (Міє)
Повіт Кодза